Sebaste de Cilícia, ciutat en una illa de la Cilícia Aspera, entre Coricos i la desembocadura del Lamis
 Sebaste de Frígia, ciutat de la Frígia Pacatiana, entre Alydda i Eumènia
 Sebaste d'Armènia o Sivas, capital de la província de Sivas a Turquia
 Sebaste de Palestina o Samaria, districte de Palestina entre Judea i Galilea